Hauptner ist der Name folgender Personen:

 Ferdinand Hauptner (1782–?), deutscher Koch
 Thuiskon Emil Hauptner (1821–1889), deutscher Komponist und Musikpädagoge